Jarkovský oder Jarkovsky ist der Nachname folgender Personen:
 Jaroslav Jarkovský (1887–1948), böhmischer Eishockeyspieler
 Zdeněk Jarkovský (1918–1948), tschechoslowakischer Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Jarkovský